Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Susan Sloane che ha battuto in finale 6–3, 6–2 Beverly Bowes.

Teste di serie

  Barbara Potter (quarti di finale)
  Lori McNeil (semifinali)
  Helen Kelesi (quarti di finale)
  Bettina Fulco (secondo turno)

 Anne Minter (secondo turno) 
 Halle Cioffi (quarti di finale) 
 Leila Meskhi (semifinali) 
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of Nashville 1988